El término hora puede tener distintos significados según el contexto:

 La hora como unidad de tiempo.
 La hora angular, unidad de ángulo.
 Horas. En mitología griega, diosas del orden de la naturaleza y de las estaciones. 
 Las horas, película del director Stephen Daldry del año 2002.
 Las horas, novela de Michael Cunningham del año 1998.
 Libro de horas, uno de los más comunes manuscritos iluminados de la Edad Media.
 Cuarenta horas, festividad de la Iglesia.
 Las horas, álbum de la banda chilena Saiko del año 2004.
 Las horas, canción de Denise Rosenthal.
 Hora (baile), un baile circular originado en el este de Europa.